Festival de Pâques peut désigner :
 le Festival de Pâques de Salzbourg (Autriche) ;
 le Festival de Pâques d'Aix-en-Provence (France) ;
 le Festival de Pâques de Chartres ;
 le Festival de Pâques de Deauville ;
 le Festival Bach à Pâques de Saint-Maixent-l'École.